Il singolare del Sunfeast Open 2007 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2007.

Martina Hingis era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Marija Kirilenko ha battuto in finale Marija Korytceva 6–0, 6–2

Teste di serie

  Marion Bartoli (primo turno)
  Daniela Hantuchová (semifinali)
  Sania Mirza (ritiro)
  Marija Kirilenko (campionessa)
  Alla Kudrjavceva (primo turno)

 Alizé Cornet (late withdrawal)
 Flavia Pennetta (quarti di finale)
 Chan Yung-jan (quarti di finale)
 Jaroslava Švedova (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sunfeast Open 2007